Imai peut désigner :

 Imai, étoile autrement appelée Delta Crucis ;

Patronyme 

 (1970 -), joueur de badminton japonais ;
Eriko Imai (1983 -), chanteuse japonaise ;
 (1943, informaticien japonais ;
Hisae Imai (1931-2009), photographe japonais ;
 (1965), musicien japonais ;
 (1985 -), mannequin japonaise ;
Kenji Imai (1895-1987), architecte japonais ;
 (1930 -), qualiticien japonais ;
Miki Imai (1963 -), chanteuse japonaise ;
Nobuko Imai (1943 -), altiste japonaise ;
 (1972 -), artiste japonaise ;
Imai Sōkyū (1520-1593), marchand japonais ;
Runa Imai (2000 -), nageuse japonaise ;
Tadashi Imai (1912-1991), réalisateur japonais ;
Toshiaki Imai (1954 -), joueur de football japonais ;
 (1981 -), chanteur et acteur japonais ;
 (1970 -), doubleuse japonaise.